Куряча сліпота (хвороба)
 Куряча сліпота (рід) - назва роду рослин